Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2002 — проходил по олимпийской системе в Москве, между 128 участниками, которыми было сыграно 127 партий.

Описание 
Чемпион мира ПША Владимир Крамник не участвовал, как и игрок с самым высоким рейтингом ЭЛО Гарри Каспаров. Однако в турнире приняли участие все другие сильнейшие игроки мира, в том числе победитель предыдущего чемпионата мира ФИДЕ Вишванатан Ананд.

Первые шесть туров были сыграны с 27 ноября по 14 декабря 2001 года, а финальный матч начался 16 января и закончился 23 января 2002 года. Турнир выиграл украинский гроссмейстер Руслан Пономарёв, в возрасте 18 лет став самым молодым чемпионом мира ФИДЕ.

Финал 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Матч за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ 2002
|-
! !! Страна !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! + !! - !! = !! Очки
|-
| align=left | Руслан Пономарёв ||  || 2684
| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 2 || 0 || 5 || 4½
|-
| align=left | Василий Иванчук ||  || 2731
|style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 || 2 || 5 || 2½
|}

Источники 
 В пятой партии шахматного финала Пономарёв выиграл белыми

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
2002 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 2002 году